Wapen van Montfort (Nederland), wapen van de voormalige Limburgse gemeente Montfort;
Wapen van Ambt Montfort, wapen van de voormalige Limburgse gemeente Ambt Montfort (tot 1994 Posterholt genoemd);

Zie ook 
Wapen van Montfoort, wapen van de Utrechtse gemeente Montfoort.